Гран-при Сингапура 2018 года (полное название — Formula 1 2018 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 16 сентября 2018 года на автодроме Марина Бей в Сингапуре. Это пятнадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes.

Квалификация 

Стартовое поле

Гонка 

Примечания
  — Ромэн Грожан получил 5-секундный штраф за игнорирование синего флага.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Сингапура